В парному розряді жіночого тенісного турніру Belgian Open 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Сабін Аппельманс і Кім Клейстерс виграли титул, у фіналі перемігши пару Дженніфер Гопкінс і Петра Рампре 6-1, 6-1.

Сіяні пари 

 Оса Свенссон /  Соня Джеясілан (півфінал)
 Елс Калленс /  Каріна Габшудова (чвертьфінал)

 Барбара Ріттнер /  Меган Шонессі (1-ше коло)
 Єлена Костанич /  Сандра Начук (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Belgian Open (теніс)